Гран-прі Емілії-Романьї 2020 (офіційно — Formula 1 Emirates Gran Premio dell'Emilia Romagna 2020) — автоперегони чемпіонату світу Формули-1, які відбулись 1 листопада 2020 року на автодромі Енцо та Діно Феррарі у Імолі, Італія. Перша гонка Формули-1 у Імолі з 2006 року. Це тринадцятий етап чемпіонату світу та перший під назвою Гран-прі Емілії-Романьї. Перегони виграв Льюїс Гамільтон, а Мерседес на цьому етапі здобув перемогу у Кубку конструкторів.

Кваліфікація

Перегони 

  — Роман Грожан фінішував 12-м, однак отримав 5-секундний штраф за багаторазове порушення меж треку та був класифікований 14-м.

Положення в чемпіонаті після Гран-прі 

Особистий залік

Кубок конструкторів

Примітки

Посилання 

Звіти про Гран-прі сезону 2020 Формули-1
2020 у португальському спорті